Мичуринский — посёлок в Неманском районе Калининградской области. Входит в состав Неманского городского поселения.

Население

История 
В 1860 году семейством фон Мак в посёлке Альтхоф Рагнит (нем. Althof-Ragnit) была построена усадьба с прудом.
Усадьба входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Вокруг господского дома располагался дендрологический парк, который насчитывал более полутора сотен редких деревьев и кустарников.

В 1946 году Альтхоф Рагнит был переименован в поселок Мичуринский.

В послевоенные годы размещались контора совхоза «Мичуринец» и плодопитомник. В 1990-е годы, с ликвидацией совхоза, комплекс зданий усадьбы Альтхоф Рагнит начал приходить в запустение. После пожара в мае 2014 года господский дом превратился в руины.

Примечания 

Населённые пункты Неманского района
Памятники архитектуры Калининградской области под угрозой уничтожения
Руины в России